Гео́рг Ра́тцингер (; , Риккеринг, ныне в составе Хенгерсберга,  — , ) — баварский политический деятель и публицист. Двоюродный дед папы Бенедикта XVI (Йозефа Ратцингера) и его брата .

Учился в гимназии в Пассау, затем изучал богословие в Мюнхене, в 1867 году рукоположён в священники, годом позже защитил диссертацию доктора богословия. В это же время начал заниматься журналистикой, в 1869—1870 годах редактировал в Вюрцбурге газету «Fränkisches Volksblatt», затем в 1874—1876 годах — в Мюнхене газету «Volksfreund». В 1875—1877 годах был депутатом баварского ландтага, в 1877—1878 годах — общегерманского Рейхстага; с 1893 года вновь заседал в ландтаге.

Сперва Ратцингер принадлежал к партии центра, но в 1894 году был одним из главных основателей Баварского Крестьянского Союза — демократически-аграрной партии, ведшей энергичную борьбу с центром. В 1895 году он внёс в баварский ландтаг предложение о введении всеобщего избирательного права для выборов в баварский ландтаг.

Наиболее известен книгами «История церковной благотворительности» (; Фрайбург, 1868, 2 изд. 1884) и «Народное хозяйство в свете его нравственных оснований» (; Фрайбург, 1881, 2 изд. 1895). Опубликовал также «Сохранение крестьянского сословия» (; Фрайбург, 1883), «Собор и немецкая наука» (; Майнц, 1871), «Исследования из баварской истории» (; Кемптен, 1898) и др. Под псевдонимами Роберт Вальдхаузен () и Готфрид Вольф () напечатал антисемитские трактаты «Трудовая деятельность евреев» (; 1892) и «Еврейство в Баварии» (; 1897).

Литература 
 

Политики Германии
Доктора богословия
Депутаты ландтага Баварии
Политики XIX века